Фаянсовая:
 Фаянсовая (станция)
 Фаянсовая (локомотивное депо)

См. также